Vlasto ist der Familienname folgender Personen:

 Dominique Vlasto (* 1946) französische Politikerin
 Julie Vlasto (1903–1985), französische Tennisspielerin